Майский сельский округ

Российская Федерация

Адыгея 

 Майский сельский округ Кошехабльского района (до 2004 года)

Белгородская область 

 Майский сельский округ Белгородского района (до 2008 года)

Владимирская область 

 Майский сельский округ Александровского района (упразднён)

Калининградская область 

 Майский сельский округ Гусевского района (до 2008 года)

Московская область 

 Майский сельский округ Пушкинского района (1994—2006)

Северная Осетия 

 Майский сельский округ Пригородного района

Тульская область 

 Майский сельский округ Киреевского района

Тюменская область 

 Майский сельский округ Абатского района
 Майский сельский округ Сладковского района

Казахстан

Костанайская область 

 Майский сельский округ района Беимбета Майлина

Павлодарская область 

 Майский сельский округ Майского района

Северо-Казахстанская область 

 Майский сельский округ Акжарского района